Borena peut désigner :
 La zone de Borena dans la région Oromia en Éthiopie. 
 L'awraja de Borena dans l'ancienne province du Sidamo en Éthiopie. 
 L'awraja de Borena dans l'ancienne province du Wello en Éthiopie. 
 Le peuple Boranas, en l'Éthiopie, au nord du Kenya et en Somalie
 Leur langue, le Borana
 La race de chevaux Borana originaire de cette région